

Geografia 
 La Sonnaz – comune svizzero nel distretto della Sarine
 Sonnaz – comune francese nel dipartimento della Savoia

Persone 
 Ettore de Sonnaz – generale e politico italiano, di origine sabauda

Pagine correlate 
 Gerbaix de Sonnaz (disambigua)